Gotha – città della Turingia
Gotha, un circondario della Turingia 
Sassonia-Gotha, un antico ducato della Turingia
Sassonia-Coburgo-Gotha, un antico ducato della Turingia e la famiglia nobile che ne fu titolare
Almanacco di Gotha, famosa pubblicazione genealogica che indicizzava i più importanti casati tedeschi, poi monarchie e aristocrazie Europee
Gotha, termine usato per indicare "il meglio di", "i migliori rappresentanti di" riferito a svariati settori, per analogia con quanto rappresentato dall'Almanacco di Gotha
Programma di Gotha, programma socialista redatto nella cittadina omonima nel 1875
Critica al programma di Gotha, pubblicazione di Karl Marx sul citato documento socialista del 1875
Gotha viene utilizzato per indicare genericamente dei bombardieri tedeschi prodotti dalla Gothaer Waggonfabrik, utilizzati durante la prima guerra mondiale
 Gotha – CDP della Contea di Orange, Florida

Pagine correlate
Gothic
Goth (disambigua)
Gotico (disambigua)